Una perforadora es una máquina que sirve para perforar. 

Perforadora puede referirse a los siguientes artículos.

 perforadora, accesorio de oficina para perforar papeles.
 perforadora de tarjetas, dispositivo que permite perforar tarjetas para ingresar información a una computadora.
 perforadora es una máquina usada en minería que permite hacer hoyos en la tierra.